Université d'Alabama peut désigner plusieurs établissements dans l'Alabama, regroupés sous le terme d'University of Alabama System :
 Université de l'Alabama, située à Tuscaloosa ;
 Université d'Alabama à Birmingham ;
 Université d'Alabama à Huntsville ;
 Université d'État d'Alabama.